Абу́ Исха́к Ибра́хим ибн Му́са аш-Шатиби (; ?,  — , ) — выдающийся грамматист, хадисовед, комментатор и законовед маликитского мазхаба.

Биография 
Его полное имя: Абу Исхак Ибрахим ибн Муса ибн Мухаммад аль-Лахми аш-Шатиби аль-Малики аль-Аш‘ари. Дата и место его рождения не известны. Его род относился к известному арабскому племени бану лахм. Нисба аш-Шатиби указывает на испанский город Шатива, откуда родом могли быть его предки. Однако тот факт, что его детство и юность прошли в Гранаде и нет никаких указаний на то, что он уезжал оттуда «в поисках знаний», позволяет предположить, что он был родом оттуда.

Научное наследие 
Аш-Шатиби учился у таких известных учёных своего времени, как Ибн Фаххар аль-Бири, Абу аль-Касим ас-Сабти, Шариф Абу ‘Абдуллах ат-Тильмисани, Абу ‘Абдуллах аль-Макри, Хатиб ибн Марзук, Абу ‘Абдуллах аль-Баланси. В свою очередь его учениками были Абу Яхья ибн ‘Асим, Абу Бакр ибн ‘Асим, Абу аль-‘Аббас, ‘Абдуллах аль-Хуффаз и многие другие.

Аш-Шатиби считается признанным авторитетом в арабской грамматике и разных областях мусульманского богословия, включая хадисоведение и право. Его четырёхтомный трактат Шарх джалиль ‘аля хуляса фи-н-нахв считается одним из важнейших сочинений по вопросам арабской грамматики. В своих трудах по мусульманскому праву аш-Шатиби подчёркивает необходимость увязывать религиозно-правовые положения с духом шариата и выявлять общие закономерности в предписаниях, зафиксированных в Коране и сунне.

Деятельность 
В середине XIV века Гранадский эмират превратился в место сосредоточения мусульман, которые бежали сюда со всей Испании. Однако от былого могущества мусульман остались лишь богатства, сосредоточенные в руках местных феодалов. В обществе распространялись социальные пороки, коррупция. Аш-Шатиби относился к той когорте учёных, которые боролись с этими негативными явлениями и призывали людей к благонравию и добродетелям. Особое внимание он уделял борьбе с «нововведениями» (бида), которые были привнесены в религию, что делало его непопулярным среди современников. В своих сочинениях он не раз указывает на отчуждение, которое испытывал в родном городе.

Труды 
К числу самых известных сочинений аш-Шатиби относятся:
 Шарх джалиль ‘аля хуляса фи-н-нахв — фундаментальное исследование вопросов арабской грамматики;
 аль-Мувафакат фи усуль аль-фикх — одно из ранних сочинений о целях шариата, выделяющееся на фоне других трактатов по методологии мусульманского права;
 аль-И‘тисам — одно из лучших ранних сочинений по проблеме ересей в исламе; автор даёт определение ереси и правоверия, излагает причины разногласий между суннитами и последователями других течений;
 аль-Ифадат ва-ль-иншадат — сборник коротких рассказов и притч о благонравии и добродетелях;
 аль-Маджалис — комментарий к хадисам о нормах коммерческих взаимоотношений, собранных имамом аль-Бухари в его «Сахихе»;
 Усуль ан-нахв — труд по основам грамматики арабского языка;
 аль-Иттифак фи ‘ильм аль-иштикак — труд по арабской морфологии.

Примечание

Ссылки 
 Aḥmad Raysūnī Imam Al-Shatibi’s Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law